Boroffka ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Boroffka (1920–2014), deutscher Psychiater
 Nikolaus Boroffka (* 1957), deutscher Prähistoriker
 Peter Boroffka (1932–1999), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Borowka